Il singolare del BMW Open 2001 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Franco Squillari era il detentore del titolo, ma ha perso nei quarti di finale contro Bohdan Ulihrach.

Jiří Novák ha battuto in finale 6–4, 7–5 Antony Dupuis.

Teste di serie

  Evgenij Kafel'nikov (primo turno)
  Thomas Enqvist (secondo turno)
  Franco Squillari (quarti di finale)
  Wayne Ferreira (primo turno)

 Thomas Johansson (secondo turno) 
 Marcelo Ríos (secondo turno) 
n/a
 Sjeng Schalken (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

BMW Open 2001
ATP Tour 2001